Adele Live 2016 (Adele Live 2017 для концертов в 2017 году) — это третий концертный тур британской исполнительницы Адель в поддержку ее третьего студийного альбома 25. Тур начался 29 февраля 2016 года в Белфасте в Северной Ирландии и продолжился в Великобритании, Европе и Северной Америке. В 2017 году тур проходит в Океании и завершится четырьмя концертами в Лондоне в июле 2017 года на Стадионе Уэмбли.

Начало тура и коммерческий успех 
Адель анонсировала даты Западно-Европейской части тура 26 ноября 2015 года. После того, как билеты поступили в продажу 4 декабря 2015 года, большинство дат были полностью распроданы, из-за чего в расписании тура появились новые даты и города. Билеты на концерты были распроданы почти мгновенно, представители SSE Hydro в Глазго сообщили, что 13,000 билетов были распроданы за 2 минуты после старта продаж. В связи с высокими запросами были организованы онлайн очереди, в которых было более 50,000 человек на концерты только с сидячими местами.

14 декабря 2015 года Адель анонсировала Североамериканские даты тура. Они включают шесть концертов в Madison Square Garden в Нью-Йорке и восемь концертов в Staples Center в Лос-Анджелесе. Адель побила рекорд Тейлор Свифт по количеству непрерывных солд-аутов в Staples Center, увеличив их количество с пяти до восьми. Десять миллионов человек пытались купить билеты на шоу в Северной Америке, но было доступно только 750,000 билетов.

18 марта 2016 года Адель подтвердила слухи о том. что она будет хедлайнером фестиваля Glastonbury 25 июня 2016 года. Она объявила об этом на своем концерте в Лондонской арене O2.

Даты Австралийской части туры были анонсированы 15 ноября 2016 года. Адель даст несколько концертов на стадионах с особой программой в феврале-марте 2017 года.

Даты Новозеландской части были оглашены 18 ноября 2016 года.

Сет-лист выступления 
Сет-лист первого концерта в Белфасте.
 «Hello»
 «Hometown Glory»
 «One and Only»
 «Rumour Has It»
 «Water Under the Bridge»
 «I Miss You»
 «Skyfall»
 «Million Years Ago»
 «Don’t You Remember»
 «Send My Love (To Your New Lover)»
 «Make You Feel My Love»
 «Sweetest Devotion»
 «Chasing Pavements»
 «Someone Like You»
 «Set Fire to the Rain»
Финал
 «All I Ask»
 «When We Were Young»
 «Rolling in the Deep»

Концерты

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Концертные туры 2016 года
Концертные туры 2017 года